Cometa - em inglês, comet

Ou ainda:
Comet (programação)
De Havilland Comet
Comet (Montana) - cidade fantasma nos Estados Unidos
Mercury Comet - automóvel produzido pela Mercury

Desambiguação